Callanthias splendens är en fiskart som beskrevs av Griffin 1921. Callanthias splendens ingår i släktet Callanthias och familjen Callanthiidae. Inga underarter finns listade.

Källor 

Abborrartade fiskar
splendens